Klasifikace živočichů (Animalia, ve smyslu Metazoa) prošla v posledních desetiletích, podobně jako klasifikace nadřazené úrovně Eukaryota, důkladnou revizí na základě fylogenetických studií, které pomohly odhalit vzájemné příbuzenské vztahy jednotlivých taxonů. Doposud však nové studie přinášejí dílčí změny, tedy systém ani fylogenetický strom nelze považovat za plně ustálený, jak ukazují i poznámky k článku a reference.

Jako základ moderního klasifikačního systému je vzata studie z roku 2015 s klasifikací vyšších úrovní pro všechny živé organismy, vytvořená jako nástroj pro ITIS (Integrated Taxonomic Information System) a internetový projekt Catalogue of Life (CoL).

Podle tohoto systému se říše Animalia dělí na 34 recentních kmenů, z nichž plných 30 náleží k podříši Bilateria: 26 do infraříše prvoústých (Protostomia), 4 do infraříše druhoústých (Deuterostomia).

Fylogenetický strom, lépe ukazující vzájemné vztahy jednotlivých recentních skupin živočichů, je založen na shrnutí fylogenetických poznatků z roku 2015 a je aktualizován podle publikovaných fylogenetických studií na stav k roku 2016.

České názvosloví je založené na BioLibu.

Systém 
Systém (do úrovně řádů) vychází ze studie z roku 2015 s klasifikací vyšších úrovní pro všechny živé organismy. Systém respektuje klasické klasifikační úrovně (až do úrovně řádů), přitom se snaží o takový systém, který by pokrýval všechny dílčí skupiny a přitom vylučoval polyfyletické a pokud možno i parafyletické taxony. Podřazené monotypické taxony často redukuje pouze na nejzákladnější (např. mezi podkmenem Cephalochordata a řádem Amphioxiformes neuvádí „nadbytečnou“ úroveň třídy Amphioxi). Jedná se o jeden z možných moderních systémů, proto je přirozené, že jiné odborné prameny se mohou v ranku i náplni stejně nazvaného taxonu lišit; to platí i pro články Wikipedie věnované živočichům. Ani nejvíce ustálená úroveň kmenů (vyznačená tučně) není v odborné literatuře jednotná, někdy jsou za kmeny označovány podřazené skupiny, někdy skupiny nadřazené. (Zejména v případech, kdy se molekulárními analýzami ukázalo, že daná skupina, původně považovaná za samostatný kmen, je pouhou součástí kmene jiného, či naopak.)

Systém nezahrnuje problematickou skupinu salinely (kmen Monoblastozoa, čeleď Salinellidae), která je dnes považována za skupinu hypotetickou, neboť zástupce jediného popsaného druhu se nepodařilo nikdy znovu nalézt.

Bazálně postavené kmeny 
ŘÍŠE: ANIMALIA – živočichové
(nezařazené do podříší:)
Kmen: Cnidaria – žahavci
Podkmen: Anthozoa
Třída: Anthozoa – korálnatci
Podtřída: Hexacorallia – šestičetní
Řád: Actiniaria – sasanky
Řád: Antipatharia – trnatci
Řád: Ceriantharia – červnatci
Řád: Corallimorpharia – korálovníci
Řád: Scleractinia – větevníci
Řád: Zoantharia (= Zoanthidea) – sasankovci
Podtřída: Octocorallia – osmičetní
Řád: Alcyonacea – laločníci
Řád: Helioporacea
Řád: Pennatulacea – pérovníci
Podkmen: Medusozoa
Třída: Cubozoa – čtyřhranky
Řád: Carybdeida
Řád: Chirodropida
Třída: Hydrozoa – polypovci
Podtřída: Hydroidolina
Řád: Anthoathecata
Řád: Gonoproxima
Řád: Leptothecata
Řád: Siphonophorae
Podtřída: Trachylina
Řád: Actinulida
Řád: Limnomedusae
Řád: Narcomedusae
Řád: Trachymedusae – hydromedúzy
Třída: Polypodiozoa – kaviárovci
Řád: Polypodiidea
Třída: Scyphozoa – medúzovci
Řád: Coronatae – korunovky
Řád: Rhizostomeae – kořenoústky
Řád: Semaeostomeae – talířovky
Třída: Staurozoa
Řád: Stauromedusae – kalichovky
Podkmen: Myxozoa – rybomorky
Třída: Malacosporea – hlístičky
Řád: Malacovalvulida
Třída: Myxosporea
Řád: Bivalvulida
Řád: Multivalvulida
Kmen: Ctenophora – žebernatky
Třída: Nuda – žebrovky
Řád: Beroida – žebrovky
Třída: Tentaculata – tykadlovky
Řád: Cambojiida
Řád: Cestida – pásovnice
Řád: Cryptolobiferida
Řád: Cydippida – hruškovky
Řád: Ganeshida
Řád: Lobata – chlopňovky
Řád: Platyctenida – plošenky
Řád: Thalassocalycida
Kmen: Placozoa – vločkovci
Třída: Placozoa – vločkovci (Trichoplax)
Kmen: Porifera – houbovci
Třída: Calcarea – vápenatí
Řád: Baerida
Řád: Clathrinida
Řád: Leucosolenida
Řád: Lithonida
Řád: Murrayonida
Třída: Demospongiae – rohovití
Řád: Agelasida
Řád: Astrophorida
Řád: Chondrosida
Řád: Dendroceratida
Řád: Dictyoceratida
Řád: Hadromerida
Řád: Halichondrida
Řád: Haplosclerida
Řád: Lithistida
Řád: Poecilosclerida
Řád: Spirophorida
Řád: Verongida
Třída: Hexactinellida – křemití
Řád: Amphidiscosida
Řád: Aulocalycoida
Řád: Fieldingida
Řád: Hexactinosida
Řád: Lychniscosida
Řád: Lyssacinosida
Třída: Homoscleromorpha – plakiny
Řád: Homosclerophorida
PODŘÍŠE: BILATERIA – dvoustranně souměrní
Infraříše prvoústých a druhoústých – viz další oddíly.

Prvoústí 
PODŘÍŠE: BILATERIA – dvoustranně souměrní
INFRAŘÍŠE: PROTOSTOMIA – prvoústí
(nezařazené do nadkmenů:)
Kmen: Chaetognatha – ploutvenky
Třída: Sagittoidea
Řád: Aphragmophora
Řád: Phragmophora
Kmen: Orthonectida – plazmodiovky
Řád: Plasmodigenea
Kmen: Rhombozoa – sépiovky
Řád: Dicyemida
Řád: Heterocyemida
Nadkmen: Ecdysozoa
Kmen: Arthropoda – členovci
Podkmen: Chelicerata – klepítkatci
Třída: Arachnida – pavoukovci
(nezařazené do nadřádů:)
Řád: Amblypygi – bičovci
Řád: Araneae – pavouci
Řád: Opiliones – sekáči
Řád: Palpigradi – štírenky
Řád: Pseudoscorpiones – štírci
Řád: Ricinulei – roztočovci
Řád: Schizomida – krátkochvosti
Řád: Scorpiones – štíři
Řád: Solifugae – solifugy
Řád: Uropygi – bičnatci
Nadřád: Acariformes – roztoči
Řád: Sarcoptiformes
Řád: Trombidiformes
Nadřád: Parasitiformes
Řád: Holothyrida – celoštítníkovci
Řád: Ixodida – klíšťata
Řád: Mesostigmata – čmelíkovci
Řád: Opilioacarida
Třída: Merostomata – hrotnatci
Řád: Xiphosura – ostrorepi
Třída: Pycnogonida – nohatky
Řád: Pantopoda – nohatky
Podkmen: Crustacea – korýši
Třída: Branchiopoda – lupenonožci
Řád: Anostraca – žábronožky
Řád: Diplostraca
Řád: Laevicaudata
Řád: Notostraca – listonožky
Třída: Cephalocarida – volnohlavci
Řád: Brachypoda
Třída: Malacostraca – rakovci
Podtřída: Eumalacostraca
Nadřád: Eucarida – velkokrunýřovci
Řád: Amphionidacea
Řád: Decapoda – desetinožci
Řád: Euphausiacea – krunýřovky
Nadřád: Peracarida – váčkovníci
Řád: Amphipoda – různonožci
Řád: Bochusacea
Řád: Cumacea – slepoočky
Řád: Isopoda – stejnonožci
Řád: Lophogastrida
Řád: Mictacea
Řád: Mysida – vidlonožci
Řád: Spelaeogriphacea – jeskyňovci
Řád: Tanaidacea – klepetovky
Řád: Thermosbaenacea – vřídlovky
Nadřád: Syncarida – bezkrunýřovci
Řád: Anaspidacea – bezštítovky
Řád: Bathynellacea – bezkrunýřky
Podtřída: Hoplocarida – malokrunýřovci
Řád: Stomatopoda – ústonožci
Podtřída: Phyllocarida
Řád: Leptostraca – dvojchlopňovci
Třída: Maxillopoda
Podtřída: Branchiura – kapřivci
Řád: Arguloida
Podtřída: Copepoda – klanonožci
Infratřída: Neocopepoda
Nadřád: Gymnoplea
Řád: Calanoida – vznášivky
Nadřád: Podoplea
Řád: Cyclopoida – buchanky
Řád: Gelyelloida
Řád: Harpacticoida – plazivky
Řád: Misophrioida
Řád: Monstrilloida
Řád: Mormonilloida
Řád: Siphonostomatoida
Infratřída: Progymnoplea
Řád: Platycopioida
Podtřída: Mystacocarida
Řád: Mystacocaridida – rakovčíci
Podtřída: Pentastomida – jazyčnatky
Řád: Cephalobaenida
Řád: Porocephalida
Podtřída: Tantulocarida (např. Basipodellidae)
Podtřída: Thecostraca
Infratřída: Ascothoracida – kapsovci
Řád: Dendrogastrida
Řád: Laurida
Infratřída: Cirripedia – svijonožci
Nadřád: Acrothoracica
Řád: Cryptophialida
Řád: Lithoglyptida
Nadřád: Rhizocephala – kořenohlavci
Řád: Akentrogonida
Řád: Kentrogonida
Nadřád: Thoracica – vilejši
Řád: Ibliformes
Řád: Lepadiformes
Řád: Scalpelliformes
Řád: Sessilia
Infratřída: Facetotecta – ypsilonovky (Hansenocaris)
Třída: Ostracoda – lasturnatky
Řád: Halocyprida
Řád: Myodocopida
Řád: Paleocopida
Řád: Platycopida
Řád: Podocopida
Třída: Remipedia – veslonožci
Řád: Nectiopoda – jeskyňovky
Podkmen: Hexapoda – šestinozí
Třída: Collembola – chvostoskoci
Řád: Entomobryomorpha – chvostoskoci
Řád: Neelipleona – zrněnky
Řád: Poduromorpha
Řád: Symphypleona – srostločlenky
Třída: Diplura – vidličnatky
(nezařazené do řádů, např. Japygidae)
Třída: Insecta – hmyz
Podtřída: Archaeognatha
Řád: Archaeognatha – chvostnatky
Podtřída: Dicondylia
Řád: Zygentoma – rybenky
Podtřída: Pterygota – křídlatí
Infratřída: Neoptera – novokřídlí
Nadřád: Holometabola – hmyz s proměnou dokonalou
Řád: Coleoptera – brouci
Řád: Diptera – dvoukřídlí
Řád: Hymenoptera – blanokřídlí
Řád: Lepidoptera – motýli
Řád: Mecoptera – srpice
Řád: Siphonaptera – blechy
Řád: Strepsiptera – řásnokřídlí
Řád: Trichoptera – chrostíci
Nadřád: Neuropterida
Řád: Megaloptera – střechatky
Řád: Neuroptera – síťokřídlí
Řád: Raphidioptera – dlouhošíjky
Nadřád: Paraneoptera
Řád: Hemiptera – polokřídlí
Řád: Psocodea – pisivky
Řád: Thysanoptera – třásnokřídlí
Nadřád: Polyneoptera – mnohožilní
Řád: Blattodea – švábi
Řád: Dermaptera – škvoři
Řád: Embioptera – snovatky
Řád: Grylloblattodea – cvrčkovci
Řád: Mantodea – kudlanky
Řád: Mantophasmatodea – strašilkovci
Řád: Orthoptera – rovnokřídlí
Řád: Phasmida – strašilky
Řád: Plecoptera – pošvatky
Řád: Zoraptera – drobnělky
Infratřída: Palaeoptera – starokřídlí
Řád: Ephemeroptera – jepice
Řád: Odonata – vážky
Třída: Protura – hmyzenky
Řád: Acerentomata
Řád: Eosentomata
Řád: Sinentomata
Podkmen: Myriapoda – stonožkovci
Třída: Chilopoda – stonožky
Řád: Craterostigmomorpha
Řád: Geophilomorpha
Řád: Lithobiomorpha
Řád: Scolopendromorpha
Řád: Scutigeromorpha – strašníci
Třída: Diplopoda – mnohonožky
Podtřída: Chilognatha
Infratřída: Helminthomorpha
(nezařazené do nadřádů:)
Řád: Platydesmida
Řád: Polyzoniida – chobotule
Řád: Siphonocryptida
Řád: Siphonophorida
Nadřád: Juliformia
Řád: Julida – mnohonožky
Řád: Spirobolida
Řád: Spirostreptida
Nadřád: Nematophora
Řád: Callipodida
Řád: Chordeumatida – hrbule
Řád: Stemmiulida
Řád: Siphoniulida
Nadřád: Merochaeta
Řád: Polydesmida – plochule
Infratřída: Pentazonia
Řád: Glomerida – svinule
Řád: Glomeridesmida
Řád: Sphaerotheriida
Podtřída: Penicillata
Řád: Polyxenida – chlupule
Třída: Pauropoda – drobnušky
Řád: Hexamerocerata
Řád: Tetramerocerata
Třída: Symphyla (např. Scolopendrellidae) – stonoženky
Kmen: Kinorhyncha – rypečky
Řád: Cyclorhagida
Řád: Homalorhagida
Kmen: Loricifera – korzetky
Řád: Nanaloricida
Kmen: Nematoda – hlístice
Třída: Chromadorea
Podtřída: Chromadoria
Řád: Chromadorida
Řád: Desmodorida
Řád: Desmoscolecida
Řád: Selachinematida
Podtřída: Plectia
Nadřád: Monhysterica
Řád: Monhysterida
Nadřád: Plectica
Řád: Benthimermithida
Řád: Leptolaimida
Řád: Plectida
Nadřád: Rhabditica 
Řád: Diplogasterida
Řád: Drilonematida
Řád: Panagrolaimida
Řád: Rhabditida – háďata
Řád: Spirurida – spirury
Nadřád: Teratocephalica
Řád: Teratocephalida
Třída: Dorylaimea
Podtřída: Bathyodontia
Řád: Bathyodontida
Řád: Mermithida
Řád: Mononchida
Podtřída: Dorylaimia
Řád: Dorylaimida – hlístkové
Podtřída: Trichocephalia
Řád: Dioctophymatida
Řád: Marimermithida
Řád: Muspiceida
Řád: Trichocephalida
Třída: Enoplea
Podtřída: Enoplia
Řád: Alaimida
Řád: Enoplida
Řád: Ironida
Řád: Rhaptothyreida
Řád: Trifusiida
Řád: Tripyloidida
Podtřída: Oncholaimia
Řád: Oncholaimida
Podtřída: Triplonchia
Řád: Triplonchida
Řád: Tripylida
Kmen: Nematomorpha – strunovci
Řád: Gordioidea
Řád: Nectonematoidea
Kmen: Onychophora – drápkovci
Třída: Udeonycophora
Řád: Euonycophora
Kmen: Priapula (= Priapulida) – hlavatci
(nezařazené do tříd, např. Priapulidae)
Kmen: Tardigrada – želvušky
Třída: Eutardigrada
Řád: Apochela
Řád: Parachela
Třída: Heterotardigrada
Řád: Arthrotardigrada – želvušenky
Řád: Echiniscoidea
Nadkmen: Spiralia (= Lophotrochozoa)
Kmen: Acanthocephala – vrtejši
Třída: Archiacanthocephala
Řád: Apororhynchida
Řád: Gigantorhynchida
Řád: Moniliformida
Řád: Oligacanthorhynchida
Třída: Eoacanthocephala
Řád: Gyracanthocephala
Řád: Neoechinorhynchida
Třída: Palaeacanthocephala
Řád: Echinorhynchida
Řád: Heteramorphida
Řád: Polymorphida
Třída: Polyacanthocephala
Řád: Polyacanthorhynchida
Kmen: Annelida – kroužkovci
(nezařazené do tříd:)
Řád: Myzostomida – lilijicovci
Třída: Clitellata – opaskovci
(nezařazené do podtříd:)
Řád: Branchiobdellida – potočnice
Podtřída: Hirudinea – pijavice
Řád: Acanthobdellida – štětinovky
Řád: Arhynchobdellida
Řád: Rhynchobdellida – chobotnatky
Podtřída: Oligochaeta – máloštětinatci
(nezařazené do nadřádů:)
(nezařazené do řádů: Jennaria)
Řád: Enchytraeida
Řád: Haplotaxida
Řád: Lumbriculida
Řád: Tubificida – nítěnkovci
Nadřád: Metagynophora
Řád: Moniligastrida
Řád: Opistophora
Třída: Polychaeta – mnohoštětinatci
(nezařazené do podtříd:)
(nezařazené do řádů, např. Nerillidae)
Podtřída: Echiura – rypohlavci
Řád: Echiuroinea
Řád: Heteromyota
Řád: Xenopneusta
Podtřída: Errantia – bloudivci
Řád: Amphinomida
Řád: Eunicida
Řád: Phyllodocida
Podtřída: Sedentaria – sedivci
Infratřída: Canalipalpata
Řád: Sabellida – rournatci
Řád: Spionida
Řád: Terebellida
Infratřída: Scolecida (např. Arenicolidae) – pískovníci
Kmen: Brachiopoda – ramenonožci
Třída: Craniata
Řád: Craniida
Třída: Lingulata
Řád: Lingulida
Třída: Rhynchonellata
Řád: Rhynchonellida
Řád: Terebratulida
Řád: Thecideida
Kmen: Bryozoa – mechovci
Třída: Gymnolaemata – keřnatenky
Řád: Cheilostomata – mechovky oružnaté
Řád: Ctenostomata – mechovky hřebínkovité
Třída: Phylactolaemata – mechovky
Řád: Plumatellida
Třída: Stenolaemata
Řád: Cyclostomata – mechovky kruhoústé
Kmen: Cycliophora – vířníkovci
Třída: Eucycliophora
Řád: Symbiida
Kmen: Entoprocta – mechovnatci
Řád: Coloniales
Řád: Solitaria
Kmen: Gastrotricha – břichobrvky
Řád: Chaetonotida– vidličnatky
Řád: Macrodasyida – lepavenky/lapavenky
Kmen: Gnathostomulida – čelistovky
Řád: Bursovaginoidea
Řád: Filospermoidea
Kmen: Micrognathozoa – oknozubky
Třída: Micrognathozoa – oknozubky
Řád: Limnognathida
Kmen: Mollusca – měkkýši
Třída: Bivalvia – mlži
Podtřída: Autobranchia
Nadřád: Heteroconchia
Řád: Carditida
Řád: Lucinida
Řád: Myida
Řád: Pholadomyida
Řád: Trigoniida
Řád: Unionida
Řád: Veneroida
Nadřád: Pteriomorphia – nitkožábří
Řád: Arcida
Řád: Limida
Řád: Mytilida
Řád: Ostreida
Řád: Pectinida
Řád: Pteriida
Podtřída: Protobranchia – perožábří
Řád: Nuculanida
Řád: Nuculida
Řád: Solemyoida
Třída: Caudofoveata – červovky
Řád: Chaetodermatida
Třída: Cephalopoda – hlavonožci
Podtřída: Coleoidea – dvoužábří
Nadřád: Decabrachia – desetiramenatci
Řád: Sepiida – sepie
Řád: Sepiolida – sepioly
Řád: Spirulida – spirálovci
Řád: Teuthida – krakatice
Nadřád: Octobrachia – osmiramenatci
Řád: Octopoda – chobotnice
Řád: Vampyromorphida – vampýrovky
Podtřída: Nautiloidea – čtyřžábří
Řád: Nautilida
Třída: Gastropoda – plži
Podtřída: Caenogastropoda – jednopředsíňoví
Řád: Littorinimorpha
Řád: Neogastropoda
Podtřída: Cocculiniformia (např. Cocculinidae)
Podtřída: Heterobranchia
Řád: Acochlidioidea
Řád: Anaspidea – krytožábří
Řád: Cephalaspidea
Řád: Gymnosomata
Řád: Hygrophila
Řád: Nudibranchia
Řád: Pleurobranchomorpha
Řád: Runcinacea
Řád: Sacoglossa
Řád: Stylommatophora – stopkoocí
Řád: Systellommatophora
Řád: Thecosomata
Řád: Umbraculida
Podtřída: Neomphalina
(nezařazené do řádů, např. Neomphalidae)
Podtřída: Neritimorpha
Řád: Cycloneritimorpha
Podtřída: Patellogastropoda
(nezařazené do řádů, např. Patellidae)
Podtřída: Vetigastropoda
(nezařazené do řádů, např. Ataphridae)
Třída: Monoplacophora – přílipkovci
Řád: Tryblidiida
Třída: Polyplacophora – chroustnatky
Řád: Chitonida
Řád: Lepidopleurida
Třída: Scaphopoda – kelnatky
Řád: Dentaliida
Řád: Gadilida
Třída: Solenogastres – rýhonožky
Nadřád: Aplotegmentaria
Řád: Cavibelonia
Řád: Sterrofustia
Nadřád: Pachytegmentaria
Řád: Neomeniamorpha
Řád: Pholidoskepia
Kmen: Nemertea – pásnice
Třída: Anopla
(nezařazené do řádů, např. Gorgonorhynchidae)
Třída: Enopla
Řád: Monostilifera
Řád: Polystilifera
Třída: Paleonemertea – prapásnice (např. Carinomidae)
Kmen: Phoronida – chapadlovky
(nezařazené do tříd, např. Phoronis)
Kmen: Platyhelminthes – ploštěnci
Podkmen: Catenulidea
Řád: Catenulida – řetěznatky
Podkmen: Rhabditophora – ploštěnky
Třída: Macrostomorpha
Řád: Haplopharyngida
Řád: Macrostomida – velkoústí
Třída: Neoophora
Podtřída: Eulecithophora
Infratřída: Adiaphanida
Řád: Fecampiida
Řád: Prolecithophora – lalokostřeví
Řád: Tricladida – trojvětevní
Infratřída: Rhabdocoela – rovnostřevní
Řád: Dalytyphloplanida
Řád: Endoaxonemata
Řád: Kalyptorhynchia
Podtřída: Neodermata
Infratřída: Cestoda – tasemnice
Řád: Amphilinidea – jeseterovky
Řád: Bothriocephalidea
Řád: Caryophyllidea – květovci
Řád: Cyclophyllidea – kruhovky
Řád: Diphyllidea
Řád: Diphyllobothriidea
Řád: Gyrocotylidea
Řád: Lecanicephalidea
Řád: Litobothridea
Řád: Proteocephalidea
Řád: Pseudophyllidea – štěrbinovky
Řád: Rhinebothriidea
Řád: Spathebothriidea
Řád: Tetrabothriidea
Řád: Tetraphyllidea
Řád: Trypanorhyncha
Infratřída: Monogenea – jednorodí
Řád: Capsalidea
Řád: Chimaericolidea
Řád: Dactylogyridea
Řád: Diclybothriidea
Řád: Gyrodactylidea
Řád: Mazocraeidea
Řád: Monocotylidea
Řád: Montchadskyellidea
Řád: Polystomatidea
Infratřída: Trematoda – motolice
Řád: Aspidogastrida – motoličky
Řád: Diplostomida
Řád: Plagiorchiida
Řád: Stichocotylida
Třída: Polycladidea
Řád: Lecithoepitheliata – lalokostřeví
Řád: Polycladida – mnohovětevní
Podtřída: Proseriatia – nevětvení
Řád: Proseriata – nevětvení
Kmen: Rotifera – vířníci
Třída: Eurotatoria
Podtřída: Bdelloidea – pijavenky (např. Adinetidae)
Podtřída: Monogonta – točivky
Řád: Collothecaceae
Řád: Flosculariaceae
Řád: Ploima
Třída: Pararotatoria
Řád: Seisonacea
Kmen: Sipuncula – sumýšovci
Třída: Phascolosomatidea
Řád: Aspidosiphoniformes
Řád: Phascolosomatiformes
Třída: Sipunculidea
Řád: Golfingiiformes
Řád: Sipunculiformes

Druhoústí 
PODŘÍŠE: BILATERIA – dvoustranně souměrní
INFRAŘÍŠE: DEUTEROSTOMIA – druhoústí
Kmen: Chordata – strunatci
Podkmen: Cephalochordata – bezlebeční
Řád: Amphioxiformes – kopinatcotvární
Podkmen: Urochordata – pláštěnci
Třída: Appendicularia – vršenky
Řád: Copelata – vršenkotvární
Třída: Ascidiacea – sumky
Řád: Enterogona
Řád: Pleurogona
Třída: Thaliacea – salpy
Řád: Doliolida – kruhosvalí 
Řád: Pyrosomida – ohnivky
Řád: Salpida – salpovci
Podkmen: Vertebrata (= Craniata) – obratlovci
Infrakmen: Agnatha – bezčelistní
Třída: Cephalaspidomorphi – mihule
Řád: Petromyzontiformes – mihulotvaří
Třída: Myxini – sliznatky
Řád: Myxiniformes – sliznatkotvaří
Infrakmen: Gnathostomata – čelistnatí
Nadtřída Actinopterygii – paprskoploutví
Třída: Chondrostei – chrupavčití
Řád: Acipenseriformes – jeseteři
Třída: Cladistei
Řád: Polypteriformes – mnohoploutví
Třída: Holostei
Řád: Amiiformes – kaprouni
Řád: Lepisosteiformes – kostlíni
Třída: Teleostei – kostnatí
Řád: Acanthuriformes
Řád: Albuliformes – albulotvaří
Řád: Alepocephaliformes
Řád: Anabantiformes
Řád: Anguilliformes – holobřiší
Řád: Argentiniformes – stříbrnicotvární
Řád: Ateleopodiformes – měkkorypí
Řád: Atheriniformes – gavúni
Řád: Aulopiformes – jinožábří
Řád: Batrachoidiformes – žabohlaví
Řád: Beloniformes – jehlotvaří
Řád: Beryciformes – pilonoši
Řád: Blenniiformes
Řád: Carangiformes
Řád: Centrarchiformes
Řád: Characiformes – trnobřiší
Řád: Cichliformes
Řád: Cirrhitiformes
Řád: Clupeiformes – bezostní
Řád: Cypriniformes – máloostní
Řád: Cyprinodontiformes – halančíkovci
Řád: Elopiformes – tarponi
Řád: Ephippiformes
Řád: Esociformes – štikotvární
Řád: Gadiformes – hrdloploutví
Řád: Galaxiiformes
Řád: Gobiiformes
Řád: Gonorynchiformes – maloústí
Řád: Gymnotiformes – nahohřbetí
Řád: Hidontiformes
Řád: Holocentriformes
Řád: Istiophoriformes
Řád: Kurtiformes
Řád: Labriformes
Řád: Lampridiformes – leskyňovci
Řád: Lepidogalaxiiformes
Řád: Lobotiformes
Řád: Lophiiformes – ďasové
Řád: Mugiliformes
Řád: Myctophiformes – hlubinovky
Řád: Notacanthiformes
Řád: Ophidiiformes – hrujovci
Řád: Osmeriformes – koruškotvární
Řád: Osteoglossiformes – ostnojazyční
Řád: Pempheriformes
Řád: Perciformes – ostnoploutví
Řád: Percopsiformes – okouncovci
Řád: Pholidichthyiformes
Řád: Pleuronectiformes – platýsi
Řád: Polymixiiformes – vousatky
Řád: Salmoniformes – lososotvární
Řád: Scombriformes
Řád: Siluriformes – sumci
Řád: Spariformes
Řád: Stomiatiformes
Řád: Stylephoriformes
Řád: Synbranchiformes – hrdložábří
Řád: Syngnathiformes – volnoostní
Řád: Terapontiformes
Řád: Tetraodontiformes – čtverzubci
Řád: Uranoscopiformes
Řád: Zeiformes – pilobřiši
Nadtřída Chondrichthyes – paryby
Třída: Elasmobranchii – příčnoústí
Řád: Carcharhiniformes – žralouni
Řád: Heterodontiformes – různozubci
Řád: Hexanchiformes – šedouni
Řád: Lamniformes – obrouni
Řád: Myliobatiformes
Řád: Orectolobiformes – malotlamci
Řád: Pristiformes – pilouni
Řád: Pristiophoriformes – pilonosi
Řád: Rajiformes – rejnoci
Řád: Squaliformes – ostrouni
Řád: Squatiniformes – polorejnoci
Řád: Torpediniformes – parejnoci
Třída: Holocephali – chiméry
Řád: Chimaeriformes – chimérotvární
Nadtřída Sarcopterygii – nozdratí
Třída: Coelacanthi – lalokoploutví
Řád: Coelacanthiformes – latimérie
Třída: Dipnoi – dvojdyšní
Řád: Ceratodontiformes – jednoplicní
Řád: Lepidosirenoformes – dvouplicní
Nadtřída Tetrapoda – čtyřnožci
Třída: Amphibia – obojživelníci
Řád: Anura – žáby
Řád: Caudata – ocasatí
Řád: Gymnophiona – červoři
Třída: Mammalia – savci
Podtřída: Prototheria – vejcorodí
Řád: Monotremata – ptakořitní
Podtřída: Theria – živorodí
Infratřída: Eutheria (= Placentalia) – placentálové
Řád: Afrosoricida – afrosoricidi
Řád: Artiodactyla – sudokopytníci
Řád: Carnivora – šelmy
Řád: Cetacea – kytovci
Řád: Chiroptera – letouni
Řád: Cingulata
Řád: Dermoptera – letuchy
Řád: Erinaceomorpha – hmyzožravci
Řád: Hyracoidea – damani
Řád: Lagomorpha – zajíci
Řád: Macroscelidea – bércouni
Řád: Perissodactyla – lichokopytníci
Řád: Pholidota – luskouni
Řád: Pilosa
Řád: Primates – primáti
Řád: Proboscidea – chobotnatci
Řád: Rodentia – hlodavci
Řád: Scandentia – tany
Řád: Sirenia – sirény
Řád: Soricomorpha
Řád: Tubulidentata – hrabáči
Infratřída: Metatheria (= Marsupialia) – vačnatí
Řád: Dasyuromorphia – kunovci
Řád: Didelphimorphia – vačice
Řád: Diprotodontia – málozubí
Řád: Microbiotheria – kolokolové
Řád: Notoryctemorphia – vakokrti
Řád: Paucituberculata – vačíci
Řád: Peramelemorphia – bandikuti
Třída: Reptilia
Podtřída: Aves – ptáci
Infratřída: Neognathae – letci
Nadřád: Galloanseri
Řád: Anseriformes – vrubozobí
Řád: Galliformes – hrabaví
Nadřád: Neoaves
Řád: Accipitriformes – dravci
Řád: Apodiformes – svišťouni
Řád: Bucerotiformes – zoborožci
Řád: Caprimulgiformes – lelkové
Řád: Cariamiformes – seriemy
Řád: Charadriiformes – dlouhokřídlí
Řád: Ciconiiformes – brodiví
Řád: Coliiformes – myšáci
Řád: Columbiformes – měkkozobí
Řád: Coraciiformes – srostloprstí
Řád: Cuculiformes – kukačky
Řád: Eurypygiformes – slunatci
Řád: Falconiformes – sokoli
Řád: Gaviiformes – potáplice
Řád: Gruiformes – krátkokřídlí
Řád: Leptosomiformes – kurolové
Řád: Mesitornithiformes
Řád: Musophagiformes – turakové
Řád: Opisthocomiformes – hoacinové
Řád: Otidiformes – dropi
Řád: Passeriformes – pěvci
Řád: Pelecaniformes – veslonozí
Řád: Phaethontiformes – faetoni
Řád: Phoenicopteriformes – plameňáci
Řád: Piciformes – šplhavci
Řád: Podicipediformes – potápky
Řád: Procellariiformes – trubkonosí
Řád: Psittaciformes – papoušci
Řád: Pteroclidiformes – stepokurové
Řád: Sphenisciformes – tučňáci
Řád: Strigiformes – sovy
Řád: Suliformes
Řád: Trogoniformes – trogoni
Infratřída: Paleognathae – běžci
Řád: Apterygiformes – kiviové
Řád: Casuariiformes – kasuáři
Řád: Rheiformes – nanduové
Řád: Struthioniformes – pštrosi
Řád: Tinamiformes – tinamy
Podtřída: Crocodylomorpha
Řád: Crocodylia – krokodýli
Podtřída: Rhynchocephalia – haterie
Řád: Sphenodontida
Podtřída: Squamata – šupinatí
Řád: Anguimorpha
Řád: Gekkota
Řád: Inguania
Řád: Lacertoidea
Řád: Scincoidea
Řád: Serpentes – hadi
Podtřída: Testudinata – želvy
Řád: Testudines – želvy
Kmen: Echinodermata – ostnokožci
Podkmen: Asterozoa
Třída: Asteroidea – hvězdice
Řád: Brisingida
Řád: Forcipulatida
Řád: Notomyotida
Řád: Paxillosida
Řád: Peripoda – diskovci
Řád: Spinulosida
Řád: Valvatida
Řád: Velatida
Třída: Ophiuroidea – hadice
Řád: Euryalida
Řád: Ophiurida
Podkmen: Crinozoa
Třída: Crinoidea – lilijice
Řád: Comatulida
Řád: Cyrtocrinida
Řád: Hyocrinida
Řád: Isocrinida
Podkmen: Echinozoa
Třída: Echinoidea – ježovky
Podtřída: Cidaroidea
Řád: Cidaroida
Podtřída: Euechinoidea
(nezařazené do infratříd:)
Řád: Echinothurioida
Infratřída: Acroechinoidea
Řád: Aspidodiadematoida
Řád: Diadematoida
Řád: Micropygoida
Řád: Pedinoida
Infratřída: Carinacea
Řád: Arbacioida
Řád: Camarodonta
Řád: Salenioida
Řád: Stomopneustoida
Infratřída: Irregularia – nepravidelní
Řád: Cassiduloida
Řád: Clypeasteroida
Řád: Echinolampadoida
Řád: Holasteroida
Řád: Spatangoida
Třída: Holothuroidea – sumýši
(nezařazené do řádů: Thyone)
Řád: Apodida
Řád: Aspidochirotida
Řád: Dendrochirotida
Řád: Elasipodida
Řád: Molpadida
Kmen: Hemichordata – polostrunatci
Třída: Enteropneusta (např. Harrimaniidae) – žaludovci
Třída: Pterobranchia – křídložábří
Podtřída: Cephalodiscida (Cephalodiscus) – mnohožábříci
Podtřída: Graptolithina – graptoliti
Řád: Rhabdopleurida – dvojžábříci
Kmen: Xenacoelomorpha
Podkmen: Acoelomorpha
Třída: Acoela (např. Diopisthoporidae)
Třída: Nemertodermatida (např. Nemertodermatidae)
Podkmen: Xenoturbellida – mlžojedi
(nezařazené do podtříd: Xenoturbellidae)

Fylogenetické stromy 

Fylogenetický strom hlavních skupin (minimálně do úrovně kmenů) živočichů vypadá podle současných (pol. r. 2016) představ následovně (z incertae sedis uvedeny pouze ty, u kterých bylo napojení na strom podpořeno fylogenetickou analýzou; (P) před jménem značí skupinu, u které nelze vyloučit parafyletismus; ? u větve značí, že místo odvětvení není stávajícími analýzami podloženo dostatečně věrohodně a může se změnit):

Poznámky

Odkazy

Reference

Související články 
 Fylogenetický strom
 Taxonomická kategorie
 Klasifikace eukaryot
 Živočichové

Živočichové
Biologická systematika
Klasifikační systémy